Alegrete, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;

 Alegrete, paroisse civile de la municipalité de Portalegre, située dans le district de Portalegre.